Trojpísmenné slovo, heslo či zkratka Alt či ALT může znamenat, či jej obsahuje:

 Alt – ženský nebo dětský hlasový obor (nejnižší ženský hlas je kontraalt)
 ALT (album) – album skupiny Van der Graaf Generator z roku 2012
 enzym ALT (alanin transamináza)
 Altbier – německé pivo
 Klávesa Alt – klávesa na počítačové klávesnici
 Latinská zkratka pro slovo alternus – každý druhý (alternativní, alternující)

Jméno 
 Jakob Alt (1789–1871) – německý malíř a grafik vedut, otec Rudolfův
 Jaroslav J. Alt – český malíř, restaurátor a pedagog
 Rudolf von Alt (1812–1905) – rakouský malíř a kreslíř, syn Jakobův
 Blanka Altová (* 1953) – česká historička umění a pedagožka

Cizojazyčně 
 slovo alt, alto, alta – v italštině znamená vysoký
 slovo alt – v němčině znamená starý

Zkratka 
 zkratka alt. znamená alternativně

Externí odkazy